Піфон (міфологія) — у давньогрецькій міфології дракон, який охороняв вхід до Дельфійського оракула.
 Піфон (діадох) — діадох, один з тілоохоронців Александра Македонського.
 Піфон (вазописець) — давньогрецький вазописець та гончар, працював у Пестумі в період в середині IV століття до н. е. у червонофігурній техніці.

Див. також 
 Пітон — рід неотруйних змій з родини Пітони.